Братья Пилоты — многозначный термин:
 Братья Пилоты — персонажи вымышленного детектива.

Серия мультфильмов:
 Братья Пилоты снимают клип для MTV
 Братья Пилоты иногда ловят рыбу
 Братья Пилоты готовят на завтрак макарончики
 Братья Пилоты по вечерам пьют чай
 Братья Пилоты вдруг решили поохотиться
 Братья Пилоты показывают друг другу новогодние фокусы

Серия компьютерных игр:
 Братья Пилоты: По следам полосатого слона
 Братья Пилоты: Дело о серийном маньяке
 Братья Пилоты: Обратная сторона Земли
 Братья Пилоты: Олимпиада
 Братья Пилоты 3D: Дело об огородных вредителях
 Братья Пилоты 3D: Тайны клуба собаководов
 Братья Пилоты: Загадка атлантической сельди
 Братья Пилоты: Догонялки

См. также 
 Следствие ведут Колобки (мультфильм, 1987)